Ночь и город:

 Ночь и город (фильм, 1950)
 Ночь и город (фильм, 1992)